FAM o Fam puede referirse a:
 Fuerza Aérea Mexicana, la rama del aire en las Fuerzas Armadas de México.
 Fútbol Americano de México, una liga mexicana profesional de fútbol americano.
 Fam, serie de televisión de 2019.
 FAM : la Federación Americana del Milsim.
FAM: Fuerzas Armadas de Mozambique.

Siglas